Kofan, gruppo etnico della Colombia e dell'Ecuador
Kofan, comune del Mali nel circondario di Sikasso